Кубок АФК 2010 — 7-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК.

Формат и участники 

В групповом этапе турнира примут участие 32 клуба, 26 команд получили место в групповом этапе напрямую, также место в групповом этапе получат 5 команд, проигравших в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК, ещё 1 место будет разыграно в квалификационном раунде между представителями Узбекистана и Катара.

Поскольку победитель прошедшего розыгрыша — «Эль-Кувейт» из Кувейта не допущен для участия в Лиге чемпионов, клуб был включён в состав участников Кубка АФК.

Команды разбиты на 8 групп по 4 команды: 5 групп для Западной Азии и 3 — для Восточной.

6 января 2010 года команды Ирака были отстранены от участия в турнире по причине дисквалификации Футбольной ассоциации Ирака. Таким образом, квалификационный раунд был отменён, его участники напрямую прошли в групповой этап. Общее количество команд сократилось до 31, в группе B на старт выйдут 3 команды.

* Команды Ирака были отстранены от участия.

Даты матчей и жеребьёвок 

* Жеребьёвка для команд, проигравших в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК.

Квалификационный раунд 
В связи с исключением команд из Ирака квалификационный раунд был отменён, катарский «Эр-Райян» и «Насаф» из Узбекистана напрямую прошли в групповой этап.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 
В связи с исключением команд из Ирака в этой группе осталось 3 команды.

|}

Группа C 
В связи с исключением команд из Ирака место «Эрбиля» занял «Насаф».

|}

Группа D 

|}

Группа E 
В связи с исключением команд из Ирака и отменой квалификационного раунда «Эр-Райян» занял место в этой группе.

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определится в одноматчевом противостоянии на полях команд, занявших первое место в группе.

Матчи прошли 11—12 мая 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 14—15 сентября, ответные — 21—22 сентября 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 5 октября, ответные — 19 октября 2010 года.

|}

Финал 
Финальный матч прошёл 6 ноября 2010 года в Кувейте.

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов АФК 2010

Ссылки 
 Кубок АФК 2010 на сайте АФК
 Результаты Кубка АФК 2010 на сайте GOALZZ.com 

2010
Футбол в Азии в 2010 году